Rhamphorhynchoidea (proponowane nazwy polskie: ramforynchy, ramforynchusy, ramforynchowce) – podrząd latających gadów pterozaurów (Pterosauria). Żyły od późnego triasu do późnej jury. Charakteryzowały się długim ogonem i wąskimi skrzydłami. Były mięsożerne, pokryte futrem i prawdopodobnie stałocieplne. Rozpiętość skrzydeł zależnie od gatunku wahała się od 40 cm do 2 m. Obejmuje rodziny Dimorphodontidae, Campylognathoididae, Rhamphorhynchidae i Anurognathidae.

Analizy kladystyczne wykazują, że Rhamphorhynchoidea są grupą parafiletyczną, a niektóre rodziny tradycyjnie zaliczane do tego podrzędu są bliżej spokrewnione z pterodaktylami (Pterodactyloidea) niż z innymi pterozaurami tradycyjnie zaliczanymi do Rhamphorhynchoidea (np. z analiz Kellnera, 2003 i Unwina, 2003 wynika, że Rhamphorhynchidae były siostrzane do pterodaktyli, zaś z analizy Andresa, Clarka i Xu, 2010 wynika, że siostrzana do pterodaktyli była rodzina Anurognathidae); z tego powodu podrząd ten generalnie nie jest wyróżniany w nowszych publikacjach.

Systematyka 
 Podrząd Rhamphorhynchoidea
 Caviramus
 Changchengopterus
 Comodactylus
 Raeticodactylus
 Rodzina Anurognathidae
 Anurognathus
 Rodzina Dimorphodontidae
 Dimorphodon
 ?Peteinosaurus
 Rodzina Campylognathoididae
 ?Austriadactylus
 Campylognathoides
 ?Eudimorphodon
 Rodzina Rhamphorhynchidae
 ?Preondactylus
 Rhamphorhynchus
 Scaphognathus
 ?Sordes

Filogeneza 
Kladogram bazalnych pterozaurów według Wanga i współpracowników (2009):

Kladogram bazalnych pterozaurów autorstwa Lü i współpracowników (2010):

Kladogram bazalnych pterozaurów autorstwa Andresa, Clarka i Xu (2014):

Przypisy